Velika nagrada Mađarske (službeno:Formula 1 Pirelli Magyar Nagydíj 2017) utrka je bolida Formule 1. Održana je 30. srpnja 2017. godine na Hungaroringu u Mađarskoj. Bila je to jedanaesta utrka sezone 2017.

Sudionici utrke

* Zamjena, treći vozač

Izvještaj
Australac Daniel Ricciardo u Red Bullu, postavio je najbrže vrijeme na prvom i drugom slobodnom treningu u petak, dok je na trećem slobodnom treningu, najbrži bio Nijemac Sebastian Vettel u Ferrariju. Vettel je osvojio i najbolju startnu poziciju na kvalifikacijama u subotu, dok je drugi bio njegov momčadski kolega Finac Kimi Räikkönen. Drugi startni red pripao je Mercedesovim vozačima, Fincu Valtteriju Bottasu i Britancu Lewisu Hamiltonu, dok je peti bio Nizozemac Max Verstappen. Vettel je vremenom od 1:16.276, srušio rekord staze, koji je držao Brazilac Rubens Barrichello od 2004. Barrichellov sunarodnjak Felipe Massa se poslije drugog treninga osjećao umorno, vrtoglavo i imao je povišenu tjelesnu temperaturu zbog čega je bio prevežen do gradske bolnice u Budimpešti radi pregleda. Uoči trećeg treninga, utvrđeno je da je zdrav i u stanju da vozi bolid. Međutim nakon nekoliko izlazaka na stazu i samo pola sata treninga Massa je bio vraćen u boks Williamsa, koji je nakon toga angažirao test vozača Paula di Restu da zamijeni Massu i kvalifikacijama i utrci.

Na utrci, Ferrariji su dobro startali i zadržali vodstvo, a Verstappen je u drugom zavoju pogodio Ricciarda koji je nakon toga odustao. Verstappen je zbog ovog incidenta dobio deset sekundi kazne, koju je odradio dok je mijenjao gume i završio peti iza dva Ferrarija i dva Mercedesa. Vettel je nakon 3. kruga utrke imao problema s upravljačem koji je mijenjao smjer i stajao usmjeren u lijevu stranu. U cilj je ušao devet desetinki iza Räikkönena, čime su osigurali drugu dvostruku pobjedu Ferrarija ove sezone. Hamilton je u posljednjem dijelu utrke tražio da prođe ispred Bottasa na treće mjesto kako bi pokušao uhvatiti Ferrarije. Bottas ga je propustio, a nakon što Lewisu nije uspjelo proći naprijed, vratio je Bottasu poziciju u zadnjem krugu. Fernando Alonso je ostvario najbolji rezultat sezone za sebe i McLaren šestim mjestom koje je okrunio najbržim krugom utrke, a prve bodove u sezoni osvojio je i Alonsov momčadski kolega, Stoffel Vandoorne. Carlo Sainz je još jednu utrku završio u bodovima, ovog puta na sedmom mjestu, a dobar nastup imali su i vozači Force Indije, Meksikanac Sergio Pérez i Francuz Esteban Ocon, koji su s 13. i 11. mjesta na startu, utrku završili na 8. i 9. mjestu.

Ovo je bila posljednja utrka prije ljetne stanke, na koju je Vettel otišao s 14 bodova prednosti ispred Hamiltona.

Najbrža vremena treninga

Rezultati kvalifikacija

 – Nico Hülkenberg je dobio 5 mjesta kazne zbog promjene mjenjača.
 – Daniil Kvyat je dobio 3 mjesta kazne zbog blokiranja Lancea Strolla u prvoj kvalifikacijskoj rundi.
 – Sergio Pérez i Kevin Magnussen su postavili identično vrijeme u prvoj kvalifikacijskoj rundi, ali Pérez je prošao dalje iz razloga što je prvi postavio vrijeme.

Rezultati utrke

 – Kevin Magnussen je dobio 5 sekundi kazne zbog guranja Nice Hülkenberga sa staze.

Zanimljivosti

Vozači
 46. pobjeda za Sebastiana Vettela.
 48. najbolja startna pozicija za Sebastiana Vettela.
 88. postolje za Kimija Räikkönena.
 17. postolje za Valtterija Bottasa.

Konstruktori
 228. pobjeda za Ferrari.
 211. najbolja startna pozicija za Ferrari.

Ukupan poredak nakon 11 od 20 utrka

 Velika nagrada Velike Britanije 2017. - Prošla utrka ← Formula 1 – sezona 2017. → Sljedeća utrka -  Velika nagrada Belgije 2017.

Izvori

Vanjske poveznice

Mađarska-2017
Mađarska